«Спартак» () — бывший советский и узбекистанский футбольный клуб из Ташкента.

История 

Основан в 1937 году на базе команды города Ташкента и расформирован в 1955 году. Являлся клубом-предшественником ташкентского «Пахтакора».

В частности, 12 игроков, выступавших за «Спартак» в классе «Б» в 1955 году, перешли в следующем сезоне в «Пахтакор».

Среди них — Олег Жмак, Кобил Мукимов, Идгай Тазетдинов, Юрий Усков, а Михаил Арустамов, завершив карьеру игрока, стал тренером этой команды.

В 2008 году возрождённый «Спартак» стал победителем группы A финального этапа Второй лиги Узбекистана и 3 следующих сезона выступал в Первой лиге.

Достижения 
 Чемпион Узбекской ССР (4 раза): 1937, 1938, 1950, 1951.
 Первая лига СССР: 7-е место в зональном турнире класса «Б» (1953).
 Кубок СССР: 1/16 финала (1954).
 Вторая лига Узбекистана: 1-е место (2008).
 Первая лига Узбекистана: 6-е место (2009).

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Ташкента